Twin Rocks ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Twin Rocks (Connecticut)
 Twin Rocks (Hawaii)
 Twin Rocks (Humboldt County, Kalifornien)
 Twin Rocks (Los Angeles County, Kalifornien)
 Twin Rocks (Minnesota)
 Twin Rocks (Missouri)
 Twin Rocks (Curry County, Oregon)
 Twin Rocks (Tillamook County, Oregon)
 Twin Rocks (Washington)

Twin Rocks ist auch der Name zweier benachbarter Kliffs:
 Twin Rocks (Antarktika) im Viktorialand